Нгбанди — языки народности нгбанди, относятся к семье убангийских языков, распространены в Центральноафриканской Республике и Демократической республике Конго. Лексика нгбанди составляют основу словарного состава креольского языка санго.

Группа включает языки денди, гбайи, мбанги, северный нгбанди, южный нгбанди и якома.

В ДРК для языка нгбанди используется алфавит на латинской основе:

Носовые гласные передаются с помощью диакритического знака тильды: ã [ã], ɛ̃ [ɛ̃], ĩ [ĩ], ɔ̃ [ɔ̃], ũ [ũ].

Примечания 

Убангийские языки
Языки Демократической Республики Конго
Языки Центральноафриканской Республики